Dewey är ett amerikanskt efternamn av brittisk härkomst. Det finns också flera orter med namnet.

Personer med efternamnet Dewey
 George Dewey (1837–1917), amerikansk amiral
 Godfrey Dewey (1887–1977), amerikansk olympisk organisationsman 
 John Dewey (1859–1952), amerikansk filosof, psykolog och pedagog (didaktiker)
 Melvil Dewey (1851–1931), amerikansk biblioteksvetare och grundaren av Dewey Decimal Classification
 Nelson Dewey (1831–1889), amerikansk politiker, Wisconsins förste guvernör
 Thomas Dewey (1902–1971), amerikansk politiker, republikan, presidentkandidat 1944 och 1948

Platser
Dewey, Arizona
Dewey, Illinois
Dewey, Oklahoma
Dewey, Utah
Dewey, Wisconsin, flera orter
Dewey Beach, Delaware
Dewey County, Oklahoma
Dewey County, South Dakota
Dewey Marsh, Wisconsin
McGregor, British Columbia 
Wasco, Kalifornien eller Dewey, Kalifornien
Mount Dewey, berg i Antarktis

Begrepp 
Dewey Decimal Classification, klassifikationssystem för bibliotek

Se även
 Dewey (auktor)

Engelska efternamn